Vedi Napoli e poi muori – film diretto da Eugenio Perego nel 1924
Vedi Napoli e poi muori – film diretto da Riccardo Freda nel 1952
Vedi Napoli e poi muori – documentario diretto da Enrico Caria nel 2006